Ivan Vlasov je ruské jméno několika osob:

 Ivan Alexejevič  Vlasov (1903–1969) – sovětský státní a stranický činitel;
 Ivan Jevstafjevič Vlasov (1628–1710) – ruský šlechtic a státník, irkutský a něrčinský vojevoda;
 Ivan Ivanovič Vlasov (* 1944) – sovětský a ruský herec;
 Ivan Pavlovič Vlasov (1912–1957) – sovětský důstojník, hrdina Sovětského svazu.